Le tournoi CCI International 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash CCI International qui se déroule du 24 au 27 novembre 2016 à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Vikram Malhotra. 

La tête de série  Fares Dessouky remporte la finale face à son compatriote Mohamed Abouelghar.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CCI International
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

CCI International
Sport en Inde en 2016
Squash en 2016
Sport en novembre 2016